«Три ниндзя: Жаркий полдень на горе Мега» () — американский кинофильм 1998 года о боевых искусствах. Четвёртый и последний фильм из серии «Три ниндзя».

В фильме, снятом режиссером Шоном Макнамарой, снялись только три актёра из первоначального состава. Никто из детей-актёров из предыдущих фильмов не вернулся в эту часть. Виктор Вонг — единственный актер, который снялся во всех четырех фильмах. Это также его последний фильм перед смертью в 2001 году. Фильм был снят в Денвере, Колорадо, в тематическом парке «Элитч Гарденс».

Сюжет 
Действие фильма происходит в парке развлечений на горе Мега. Банда Медузы (Лони Андерсон) похищает телевизионную суперзвезду Дэйва Дракона (Халк Хоган), потребовав огромный выкуп. Но злодеи и не предполагали, что среди посетителей аттракционов окажутся трое неразлучных братьев — Рокки (Мэттью Ботукис), Кольт (Майкл О’Лэски II) и Там-Там (Джеймс Пол Рёске II), которые великолепно владеют искусством джиу-джитсу и кунг-фу и в любой момент готовы вступить в единоборство со злом.

В ролях 
 Мэттью Ботукис — Сэмюел «Рокки» Дуглас
 Майкл О’Лэски II — Джеффри «Кольт» Дуглас
 Джеймс Пол Рёске II — Майкл «Там-Там» Дуглас
 Линдси Фелтон — Дженнифер
 Халк Хоган — Дэйв Дракон
 Челси Ирлиуайн — Аманда
 Алан МакРей — Сэм Дуглас
 Виктор Вонг — Дедушка Мори
 Лони Андерсон — Мэри-Энн «Медуза» Роджерс
 Джим Варни — Лотар Зогг
 Кирк Бэйли — Карл
 Брендан О’Брайен — Зед
 Трэвис МакКенна — Бьюлау
 Дуэйн Кэррингтон — Си-Джей
 Пэт Махони — Гарри Джейкобсон

Отзывы 
Фильм получил повсеместно негативные отзывы и в целом считается худшим из четырех фильмов серии. На Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 0 %, основанный на 6 рецензиях.

Примечания 

Фильмы о ниндзя
Кинокомедии США
Кинокомедии 1998 года
Тетралогии
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1998 года
Фильмы TriStar Pictures
Три ниндзя
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы о детях
Фильмы о боевых искусствах
Молодёжные фильмы